Анн-А́рбор (, ), также Энн-А́рбор — город в американском штате Мичиган, центр округа Уоштено. Является седьмым по числу жителей городом штата с населением 114 110 человек, по данным переписи 2000 года, из которых 32 % (36 892) — студенты.

Анн-Арбор известен как город, где находится главный кампус Мичиганского университета, перенесённый туда из Детройта в 1837 году. В Анн-Арборе расположена Детройтская обсерватория и Художественный музей Мичиганского университета.

История 

Город основан в 1824 году земельными спекулянтами Джоном Алленом и Элишей Рэмзи. Они купили у государства за    дубового леса и 25 мая 1824 года зарегистрировали земельный участок под названием Annarbour — вероятно, в честь своих жён, которых одинаково звали Энн.

Анн-Арбор стал поселением округа Ваштено в 1827 году, был преобразован в сельское поселение в 1833 году. Земельная группа Анн-Арбор Лэнд приобрела в этой местности   необработанных земель, которые были включены в состав. В 1837 году Анн-Арбор получил предложение принять Мичиганский университет, который переехал туда в 1837 году.

После переезда университета история города сплелась с историей университета. Город стал региональным транспортным центром в 1839 году, после открытия Мичиганской центральной железной дороги. В 1878 году железнодорожные пути на север и на юг связали Анн-Арбор с Толедо на севере и другими рынками на юге. В 1840-е и 1850-е годы в город прибывало много поселенцев. В основном они были английского происхождения, но немцев, ирландцев и афроамериканцев никогда не было. В 1851 году Анн-Арбор получил статус города. Небольшой спад населения произошёл во время экономического кризиса 1873 года. В начале 1880-х годов население города снова стало расти за счёт иммигрантов из Греции, Италии, России и Польши. Произошёл значительный рост городской промышленности, особенно фрезерной. В начале XX века значительно усилилась городская еврейская община, первая и старейшая на сегодняшний день синагога была основана в 1916 году.

В 1960-е и 1970-е гг. город считался важным центром либеральной политики. Ещё он был известен как центр левого активизма, движений за гражданские права и против войны во Вьетнаме. В их ядре было студенческое движение — первый митинг общенациональной группы «Студенты за демократическое общество» состоялся в Анн-Арборе в 1960 году; в 1965 году в городе состоялась первая акция протеста против Вьетнамской войны. В течение последующих 15 лет многие контркультурные и новолевые предприятия преобразили городские округа. Перемены в муниципальной политике стали видны в начале — середине 1970-х годов, когда в городской совет были избраны (благодаря студенческой части электората) три депутата от Партии за права человека. Благодаря им были изданы первые антидискриминационные законы, декриминализовалось владение марихуаной, закон о контроле над арендой. Помимо либеральных и левых движений в Анн-Арборе появились правые общественные движения. В их числе «Божье слово» (появилось в 1967 году) — харизматическое межконфессиональное движение, и правовой центр Томаса Мо (появился в 1999 году), занимающийся религиозно-консервативной пропагандой.

В 1956 году жители города проголосовали за объединение города и прилегающих территорий в городскую агломерацию Анн-Арбор. В последние несколько десятилетий уплотнение застройки привело к резкому увеличению стоимости элитного жилья, и произошло увеличение площади города, поглощению им окружающей сельской местности. 4 ноября 2003 года на референдуме был утверждён план «зелёного пояса»: городское правительство купило земли, смежные с территориями перспективной застройки, для их сохранения. С тех пор ведутся сложные дискуссии о пределах роста города. Ежегодно различные СМИ публикуют список, классифицирующий «лучшие места для жизни» в США; в 2008 году Анн-Арбор занял 27-е место из 100 «лучших малых городов Америки».

В августе 2020 года Яндекс объявил о запуске регулярного тестирования своих беспилотных автомобилей в Анн-Арборе.

Экономика 
В городе находится штаб-квартира грузовой и логистической компании Con-way и её дочерней автотранспортной компании Con-way Freight (специализацией которой является доставка мелких и сборных грузов).

Здесь же расположен головной офис международной сети ресторанов фастфуда Domino’s Pizza.

География и городской пейзаж 

По данным бюро переписи населения США, площадь города составляет 72 км², из них 1,8 км² (2,43 %) занимают водные пространства (в основном река Гурон). Город расположен примерно в 56 км к западу от Детройта. Место расположения Анн-Арбора — благоприятно для земледелия и выращивания фруктов. Пейзаж вокруг реки Гурон — долины и холмы, ландшафт становится круче у реки. Высота холмов — от 230 метров вдоль реки до 300 метров к западу от города. В целом, западные и центральные, а также северо-западные кварталы города, где расположен северный корпус университета — высочайшие его части; наиболее низкими являются места вдоль реки и на юго-востоке. Аэропорт находится к югу от города, на высоте 256 метров.

Климат

Города-побратимы Анн-Арбора 
 Белиз (), Белиз 
 Дакар (), Сенегал 
 Питерборо (), пров. Онтарио, Канада 
  (), Куба 
 Тюбинген (), Германия 
 Хиконэ (), Япония 
 Хуигальпа (), Никарагуа

Издательство «Ардис» 
В городе в период 1971—2002 годов работало издательство «Ардис Паблишинг», специализировавшееся на издании русской литературы на языке оригинала и в английском переводе. Издательство сыграло значительную роль в поддержке русской литературы, лишённой возможности свободно развиваться в СССР. Книги, изданные «Ардисом», оказали большое влияние на формирование мнения о русской литературе в США.

Известные уроженцы и жители 

 
 Курт Веннер — художник, известный своей монументальной и уличной живописью мелом с использованием проекции, называемой анаморфозом.
 Ина Кьюб — американская певица и музыкант, выступающая под псевдонимами Лорел Хейло и King Felix.
 Игги Поп — американский рок-певец, музыкант и актёр, лидер группы The Stooges
  (1923—2012), американский футболист, «звезда» американского футбола, квотербек.
 Дэвид Зинн — художник, уличная живопись, иллюстрации
 Деникин, Антон Иванович (4.12.1872-7.8.1947) русский военачальник, политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист.

Иосиф Бродский в Анн-Арборе 
Нобелевский лауреат поэт Иосиф Бродский в июле 1972 года переехал Анн-Арбор, где принял пост «приглашённого поэта» (poet-in-residence) в Мичиганском университете в Анн-Арборе, где преподавал с перерывами до 1980 года.

См. также 
 Музей занимательной науки Анн-Арбора

Примечания 

Анн-Арбор
Окружные центры Мичигана
Университетские города США